Der Kazan Kremlin Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. März 2014 in Kasan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 10. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jürgen Zopp
 Denis Mazukewitsch
 Gilles Müller
 Dominik Meffert

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Nikola Mektić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Kasan